Tadeusz Starzyński (1903-1970) – polski policjant, cichociemny, kapitan WP
 Tadeusz Starzyński (1923-2001) – polski lekkoatleta i trener